Сапаров — тюркская фамилия, образованная от мужского личного имени Сапар. Оно произошло от арабского мужского имени Сафар, что в переводе с арабского означает «родившийся в месяце сафар»,  означает «поездка; путь; путешествие».

Известные носители 
 Сапаров, Айдарбек Сейпеллович (род. 1966) — казахстанский государственный деятель, аким Северо-Казахстанской области (с 2022).
 Сапаров, Али Хамидович (род. 1963) — советский и российский художник.
 Сапаров, Алтынбек Саматулы (род. 1995) — казахстанский футболист.
 Сапаров, Ариф Васильевич (1912—1973) — советский писатель и журналист, военный корреспондент.
 Сапаров, Ахмет (1926—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Сапаров, Бахыт Ананжолович (род. 1970) — казахстанский государственный деятель, аким города Кокшетау (2008—2010).
 Сапаров, Куандык Абенович (род. 1942) — казахстанский учёный.
 Сапаров, Малик Мухамеджанович (1958—2003) — казахстанский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Сапаров, Мекан Мередович (род. 1994) — туркменский футболист.
 Сапаров, Окас Базаргалиевич (род. 1959) — советский и казахстанский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Сапаров, Табылгали Саткалиевич (род. 1954) — казахстанский государственный деятель, депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.

 Сапарова-Абашидзе, Мария Михайловна (1860—1940) — грузинская актриса.

Топоним 
 Сапарово — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.

Примечания